Khazri Buzovna foi uma equipe azeri de futebol com sede em Baku. Disputava a primeira divisão de Azerbaijão (Liga Yuksak).

Seus jogos são mandados no Şəfa stadionu, que possui capacidade para 5.000 espectadores.

História 

O Khazri Buzovna foi fundado em 1992.

Ligações externas 

Khazri Buzovna
Clubes de futebol extintos em 1998